Frederic Thesiger ist der Name folgender Personen:

* Frederic Thesiger, 1. Baron Chelmsford (1794–1878), britischer Jurist und Politiker
 Frederic Thesiger, 2. Baron Chelmsford (1827–1905), britischer General und Oberbefehlshaber der Briten im Zulukrieg
 Frederic Thesiger, 1. Viscount Chelmsford (1868–1933), britischer Politiker und Kolonialbeamter
 Frederic Corin Piers Thesiger, 4. Viscount Chelmsford (* 1962), britischer Adliger
 Frederic Jan Thesiger, 3. Viscount Chelmsford (1931–1999), britischer Adliger